Meziříčí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Meziříčí (okres Tábor)
 České Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou)
 Valašské Meziříčí (okres Vsetín)